Bolxevisme, facció del Partit Obrer Socialdemòcrata Rus
 Illa Bolxevic, illa de l'arxipèlag Terra del Nord, a Rússia

Localitats 
 Bolxevik (Medvédovskaia), població del territori de Krasnodar, a Rússia
 Bolxevik (Kírova), població del territori de Krasnodar, a Rússia
 Bolxevik (Iugo-Sévernaia), població del territori de Krasnodar, a Rússia
 Bolxevik (Stàvropol), població del territori de Stàvropol, a Rússia

Pàgines de desambiguació